Diospyros stenosepala är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Oswald Heer. Diospyros stenosepala ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
stenosepala